Cunego ist der Familienname folgender Personen:
 Assia Cunego (geb. 1983), italienische Harfenistin
 Damiano Cunego (geb. 1981), italienischer Radrennfahrer
 Egidio Cunego (1882–1956), italienischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Cuneo (Begriffsklärung)